Појам Мидлтаун може да се односи на:
Мидлтаун (Вирџинија), град у САД у држави Вирџинија
Мидлтаун (Делавер), град у САД у држави Делавер
Мидлтаун (Конектикат), град у САД у држави Конектикат
Мидлтаун (Њујорк), град у САД у држави Њујорк
Мидлтаун (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
Мидлтаун (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
Мидлтаун (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
Мидлтаун (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
Мидлтаун (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
Мидлтаун (Мериленд), град је у америчкој савезној држави Мериленд
Мидлтаун (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
Мидлтаун (Мичиген), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мичиген
Мидлтаун (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
Мидлтаун (округ Дофин, Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
Мидлтаун (округ Нортхемптон, Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија